Виктор Иосифович Бурсо (1869 — ?) — русский военный  деятель,  полковник (1914); генерал-майор Белой армии (1919). Герой Первой мировой войны, участник Русско-японской войны и Гражданской войны в России.

Биография 
В службу вступил в 1889 году после окончания Харьковского реального училища. В 1890 году после окончания Алексеевского военного училища произведён в подпоручики и выпущен во 2-ю резервную артиллерийскую бригаду. В 1894 году произведён  в поручики, в 1898 году в штабс-капитаны. В 1902 году после окончания Офицерской артиллерийской школы произведён в капитаны.

С 1904 года участник Русско-японской войны. В 1910 году подполковник — командир 3-й батареи 46-й артиллерийской бригады.
С 1914 года полковник — участник Первой мировой войны,  во главе своей батареи. С 1915 года командир 1-го полевого тяжёлого артиллерийского дивизиона и 6-го отдельного тяжёлого артиллерийского дивизиона. С 1917 года в резерве чинов при штабе Минского военного округа.

Высочайшим приказом от 1 июня 1915 года  за храбрость был награждён орденом Святого Георгия 4-й степени: 

После Октябрьской революции, с 1918 года участник Белого движения на Востоке России  — и.д. инспектора артиллерии 2-го Уфимского армейского корпуса, в 1919 году произведён в генерал-майоры. С 1919 году попал в плен к красным под Красноярском, проживал в СССР. 17 февраля 1931 года был репрессирован. 15 июня 1989 года был реабилитирован прокуратурой Иркутской области.

Награды 
 Орден Святого Станислава 2-й степени  (ВП 1906)
 Орден Святой Анны 2-й степени с мечами (ВП 25.07.1911; ВП 20.04.1915)
 Орден Святого Владимира 4-й степени  с мечами и бантом (ВП 13.05.1914; ВП 05.03.1915)
 Орден Святого Георгия 4-й степени (ВП 01.06.1915)
 Орден Святого Владимира 3-й степени  с мечами (ВП 23.11.1915)

Примечания

Литература 
 
 Купцов И. В., Буяков А. М., Юшко В. Л. Белый генералитет на Востоке России в годы Гражданской войны //  2011 г.
  по военному ведомству//Русский инвалид/Разведчик на  1914—1917 гг.
 РГВИА: Ф.409. Оп.1. п/с 148-914 (1918 г.)

Ссылки 
 
  Бурсо, Виктор Иосифович. // Георгиевские кавалеры Великой войны

Полковники (Российская империя)
Генерал-майоры России (Белое движение)
Выпускники Алексеевского военного училища
Участники Русско-японской войны (Россия)
Участники Первой мировой войны (Россия)